Rajd Bosforu 2012 (41. Bosphorus Rally) – 41 edycja rajdu samochodowego Rajd Bosforu rozgrywanego w Turcji. Rozgrywany był od 6 do 8 lipca 2012 roku. Bazą rajdu był Stambuł. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2012. Rajd był zarazem czwartą rundą Rajdowych Mistrzostw Turcji. Składał się z 14 odcinków specjalnych.

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Bosfor
2012
2012 w Turcji